Las lenguas mel son un grupo de lenguas clasificadas usualmente dentro de las lenguas Níger-Congo habladas en Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone y Liberia. La lengua del grupo con más hablantes es el temné, con unos dos millones de hablantes; el kissi es el siguiente y tiene cerca de medio millón.

Clasificación 
Tradicionalmente, las lengua mel han sido clasificada como un grupo más dentro de un supuesto grupo meridional de las lenguas atlánticas occidentales. Sin embargo, no parece existir evidencia sólida para afirmar que el grupo meridional es un grupo filogenético válido y más bien aparecen similitudes tipológicas debido al contacto lingüístico.

Lenguas de la familia 
Segerer (2010) muestra que no existe una relación exclusiva entre las lenguas mel y otras lenguas atlánticas meridionales como el gola o el Limba.

Comparación léxica 
Los numerales para diferentes lenguas atlánticas meridionales son:

Referencias

Bibliografía 
Guillaume Segerer & Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'". Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dec. 4